Оксид кюрия:
 Оксид кюрия(III)
 Оксид кюрия(IV)